A 2022-es Formula–3 spanyol nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának harmadik versenyhétvégéje volt, amelyet május 20. és május 22. között tartottak meg a Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán. A versenyeket a Formula–1 spanyol nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot David Vidales, míg a főfutamot Victor Martins nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 - Zane Maloney eredetileg a tizenkettedik pozíciót érte el, azonban kihagyta a kötelező súlymérést, ezért mindkét versenyt az utolsó helyről kellett megkezdje.

Sprintverseny

Főverseny

Megjegyzések:
 - Arthur Leclerc eredetileg a tizenegyedik helyen látta meg a kockászászlót, azonban elkerülhető baleset okozásáért és veszélyes vezetésért összesen tíz másodperc időbüntetést kapott.
 - Ido Cohen elkerülhető baleset okozásáért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
 - Enzo Trulli elkerülhető baleset okozásáért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 spanyol nagydíj
2022-es Formula–2 spanyol nagydíj

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete